Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 628 dans le monde.

 Route 628 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 628 en France